Якунино — название населённых пунктов в России:

 Якунино — деревня в Балтачевском районе Башкортостана.
 Якунино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Якунино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Якунино — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Якунино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Якунино — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Якунино — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Якунино — деревня в Курском районе Курской области.
 Якунино — деревня в Истринском районе Московской области.
 Якунино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Якунино — деревня в Нытвенском районе Пермского края.

Водоёмы:
 Якунино — озеро в Свердловской области.